«Барс» — тактичний броньований автомобіль виробництва української корпорації «Богдан».

Історія 
«Барс» був розроблений у 2014 році конструкторським бюро Черкаського автомобільного заводу. Демонстраційний зразок бронемашини був виготовлений на Черкаському автозаводі і вперше представлений 12 грудня 2014 на полігоні Національної гвардії під Києвом. Проектна вартість виготовлення однієї бронемашини «Барс» в базовому варіанті виконання в середині грудня 2014 становила близько 1 млн гривень.

26 грудня 2014 бронеавтомобіль був показаний президенту України П. О. Порошенку, який після поїздки віддав доручення направити броньовик на ресурсні ходові випробування. 29 січня 2015 корпорація «Богдан» прийняла рішення провести модернізацію і поліпшення технічних характеристик бронемашини «Барс», підготувати технічну документацію та оцінити вартість виробництва бронемашини, після чого приступити до виготовлення першої партії з 90 бронемашин «Барс».

Наприкінці лютого 2015 на виставці озброєнь IDEX-2015 корпорація представила макет бронемашини «Барс-6» (покращений варіант бронемашини «Барс», з бойовим модулем на даху десантного відділення).

У березні 2015 року прес-служба НГУ повідомила, що для потреб Національної гвардії України буде закуплено 90 відчизняних бронеавтомобілів «Барс», які не пройшли ще державних випробувань і не перевірені на придатність для використання в військових умовах.

4 квітня 2015 на полігоні Національної гвардії в селі Нові Петровці були представлені два зразки бронемашини «Барс»: «Барс-6» і «Барс-8»

Опис 
Бронемашина має стандартну компоновку з переднім розташуванням двигуна, відділенням управління в середній частині машини, в кормовій частині машини розташоване десантне відділення. Екіпаж машини складається з двох осіб (водія та командира машини), в десантному відділенні передбачена можливість перевезення вантажів або 4-6 піхотинців в повному обмундируванні.

Корпус бронемашини зварений, виготовлений із сталевих броньових листів, розташованих під кутом. Повідомляється, що бронювання машини забезпечує захист від 5,45-мм і 7,62-мм боєприпасів . Також повідомляється, що фронтальна частина автомобіля, в тому числі дах моторного відсіку, забезпечує захист від влучання 7,62-мм кулі при пострілі впритул.

У бортах бойового відділення є дві двері для водія і командира машини, у верхній частині яких встановлений куленепробивний стеклоблок. Лобове скло куленепробивне, складається з двох склоблоків. У кормі корпусу розташовані двері для посадки і висадки десанту. Також є люк на даху.

У верхній частині бортів десантного відділення розташовані амбразури для ведення вогню зі стрілецької зброї (по дві з кожної сторони). На вікна в бортах бронемашини встановлені решітки, які забезпечують захист склоблоків від механічних пошкоджень (ударів палицями, кинутих каменів тощо).

Повідомляється, що бронемашина «Барс» може випускатися в десантній, патрульній, вантажній та санітарній версіях.

Озброєння 
Автомобіль може бути укомплектований різного роду озброєнням, в тому числі, установкою на дах авто різних бойових модулів.

Силова установка і ходова частина 
Бронемашина виконана на комерційному повноприводному шасі виробництва японської компанії Isuzu. При виготовленні бронемашини використовувалися деталі та комплектуючі, які раніше застосовувалися при виготовленні цивільної техніки корпорації «Богдан».

Додаткове обладнання 
У базовому виконанні «Барс» укомплектований лебідкою (для самовитаскування або витягування інших застряглих машин аналогічної чи меншої маси), кондиціонером, обігрівачем німецької фірми «Webasto», системою відеоспостереження (камерою заднього вигляду і кругового огляду), а також GPS-навігатором.

Крім того, передбачена можливість установки додаткового обладнання: радіостанції, тепловізора, приладу нічного бачення, фильтровентиляционной установки.

Модифікації 

 Барс — прототип легкого броньованого автомобіля.
 Барс-6 — 6-тонний Барс-6 виконаний на шасі армійської вантажівки Kia KM450 і оснащена дизелем Hyundai об'ємом 3.9 л, потужністю 139 к.с. Броньовик на НВО «Практика» отримав захист рівня STANAG 4569 Level 1 і призначений для перевезення 8 десантників. Крім того, Барс-6 може бути в медичному або поліцейському виконанні. Третя версія 2016-го року отримала нову платформу, захист рівня STANAG 4569 Level 2, фільтро-вентиляційну систему, систему пожежогасіння, ставки RunFlat в колеса та інші важливі опції.
 Барс-8 — має захист класу STANAG 4569 Level 2. На машину, що розроблена на основі пікапа Dodge Ram, встановлюватися турбодизельний двигун американського виробництва Cummins, об'ємом 6.7 л, потужністю 385 к.с. Бронеавтомобіль отримав формулу 4х4. Максимальна швидкість «Барс-8» обмежена відміткою 110 км/год. Кількість місць — 8 + 2.
 Барс-8ММК — український самохідний міномет калібру 120 мм на шасі бронеавтомобіля «Барс-8».

Додаткова інформація 

 Бронеавтомобіль «Барс» увійшов в перелік «Топ-8 найяскравіших презентацій українського автопрому 2014 року»

Примітки